Wielka Brytania wystartowała we wszystkich zimowych IO. Najwięcej medali zdobyła w 1924 na igrzyskach olimpijskich w Chamonix. Reprezentowana była przez 610 sportowców (445 mężczyzn i 145 kobiet).

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!